

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Byszów – przysiółek wsi Roztocznik w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Dzierżoniów
 Byszów – wieś w woj. świętokrzyskim, pow. sandomierskim, w gminie Klimontów

Miejscowości na Ukrainie  
 Byszów – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie halickim
 Byszów – wieś w obwodzie kijowskim, w rejonie makarowskim
 Byszów – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie radziechowskim

Linki zewnętrzne